Lavigne oder LaVigne ist der Familienname folgender Personen:

 Avril Lavigne (* 1984), kanadisch-französische Rock- und Pop-Sängerin, Songwriterin
 Ariane Lavigne (* 1984), kanadische Snowboarderin
 Charles Lavigne (1840–1913), Jesuit, Ordensgründer sowie Apostolischer Vikar und Titularbischof in Indien
 Charles Lavigne (Architekt) (1944–2005), französischer Brücken-Architekt
 Dru Lavigne, Netzwerk- und Systemadministratorin, Ausbilderin im IT-Bereich und Autorin
 Émery Lavigne (1859–1902), kanadischer Pianist, Organist und Musikpädagoge
 Ernest Lavigne (1851–1909), kanadischer Komponist, Kapellmeister, Kornettist und Musikverleger
 Jules Lavigne (1901–1957), belgischer Fußballspieler
 Kid Lavigne (1869–1928), US-amerikanischer Boxer
 Louis Stanislas Marin-Lavigne (1797–1860), französischer Maler und Lithograf
 Marc Tessier-Lavigne (* 1959), frankokanadischer Neurowissenschaftler, elfter Präsident der Universität Stanford
 Philibert de Lavigne (18. Jhd.), französischer Komponist
 Philippe Lavigne (* 1965), französischer General der französischen Luftstreitkräfte
 Renan Lavigne (* 1974), französischer Squashspieler
 Robert LaVigne († 2014), US-amerikanischer Künstler

Siehe auch:
 La Vigne